

Sigle 
 Tribe Flood Network – gruppo hacker tedesco
 Tele Futura Nissa – rete televisiva locale siciliana

Codici 
 TFN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Tenerife-Nord (Spagna)
 tfn – codice ISO 639-3 della lingua tanaina